Rafael bezeichnet:

 Raphael, Vornamensvariante, siehe dort zu Namensträgern
 Rafael (Stadt), Stadt in Argentinien
 Rafael (Unternehmen), israelisches Rüstungsunternehmen

Rafael ist der Künstlername folgender Personen:

 Rafael (Fußballspieler, 1978) (Rafael Pires Vieira; * 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Rafael (Fußballspieler, 1979) (Rafael da Silva Santos; * 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Rafael (Fußballspieler, 1989) (Rafael Pires Monteiro; * 1989), brasilianischer Fußballtorhüter
 Rafael (Fußballspieler, 1990) (Rafael Pereira da Silva; * 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Rafael (Fußballspieler, 2002) (Rafael Luiz Santos da Costa; * 2002), brasilianischer Fußballspieler 

Rafael oder Rafa'el ist der Familienname folgender Personen:

 António José Rafael (1925–2018), portugiesischer Bischof
 Erich Rafael (1928–2010), deutscher Fußballspieler
 Dror Rafael (* 1974), israelischer Entertainer
 Henrique Roberto Rafael (* 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Jitzchak Rafa’el (1914–1999), israelischer Politiker und Minister
 Jorge Enrique Izaguirre Rafael (* 1968), peruanischer Bischof
 Márta Rafael (1926–2017), ungarische Schauspielerin, Sängerin und Fernsehredakteurin
 Nando Rafael (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Peter Rafael (1965–2008), deutscher Schlagersänger
 Sylvia Rafael (1937–2005), israelische Agentin
 Tibor Rafael (1970–2014), slowakischer Boxer

Siehe auch:
 Rafał
 San Rafael
 Raphael (Begriffsklärung)
 Raffael (Begriffsklärung)
 Raffaelli
 Raffaellino
 Raffaello (Begriffsklärung)